Грачевский сельсовет

 Грачёвский сельсовет — сельсовет в Енотаевском районе в составе Астраханской области.
 Грачёвский сельсовет — сельсовет в составе Городищенского района Волгоградской области.
 Грачёвский сельсовет — упразднённый сельсовет в составе Фроловского района Волгоградской области.
 Грачёвский сельсовет — Усманский район, Липецкая область.
 Грачёвский сельсовет — сельсовет в Грачёвском районе в составе Ставропольского края.
 Грачёвский сельсовет — сельское поселение в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Грачёвский сельсовет — сельское поселение в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Грачёвский сельсовет — упразднённый после 1977 года сельсовет в Великобурлукском районе Харьковской области.